Cet article retrace le parcours de l'ES Sétif en Coupe d'Algérie de football. Le club détient le record de victoires dans cette compétition (8, ex æquo avec l'USM Alger et MC Alger). Le club est invaincu en finale de coupe d'Algérie.

Parcours  
Saison 62/63
 Tour : Nedjm Bordj Bou Arreridj (2-1) le 21/10/1962 au Stade Bouzidi de Bordj Bou Arreridj

Notes et références 

Entente sportive de Sétif
Coupe d'Algérie de football